Goodyear este un nume propriu care se poate referi la:

Persoane  

 Charles Goodyear (1800 - 1860), inventator al cauciucului vulcanizat 
 Gary Goodyear, politician canadian 
 Julie Goodyear, actriță de televiziune britanică

Companii  

  Goodyear Tire and Rubber Company
 Goodyear Inflatoplane

Proces industrial  

 Goodyear Welt, proces industrial de realizarea a pantofilor folosind cauciuc vulcanizat, inventat și realizat de fiul lui Charles Goodyear, Charles Goodyear Junior.

Alte utilizări  

 Goodyear, Arizona, localitate din componența Zonei metropolitane Phoenix. 
 Goodyear, film porno din anii 1950.